Samone est une commune italienne située dans la province autonome de Trente
 Samone est une commune italienne située dans la province de Turin

Homonymie de localités